Криву́ля — гидроним и фамилия:
 Гидроним
 Кривуля — река в Жидачовском районе Львовской области Украины
 Кривуля — река в Калининградской области
 Известные носители фамилии
 Кривуля, Василий Андреевич (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Кривуля, Владимир Васильевич (род. 1991) — российский пауэрлифтер.
 Кривуля, Наталья Геннадьевна (род. 1972) — российский теоретик и историк анимации, киновед, художник.
 Кривуля, Николай Иванович (1920—1977) — оперный певец. Народный артист РСФСР.